Clique kan syfta på:

 Clique (wrestlingstall) – ett amerikanskt wrestlingstall
 116 Clique – en kristen hiphop-grupp från Dallas
 The Clique – en grupp viktorianska målare
 The Clique (2008) – en amerikansk film från 2008